В список включены спортсмены, имеющие звание заслуженный мастер спорта СССР.

Примечания

Ссылки 
 Водно-моторному спорту России — 105 лет

В
Водно-моторный спорт в СССР